Скалистирис — греческая фамилия.
 Скалистирис, Анфим (более известен как Анфим Элосский; ?—1821) — епископ Константинопольской православной церкви, политик, участник Освободительной войны Греции 1821−1829 годов.
 Скалистирис, Димитриос (1815—1883) — греческий военный инженер-мостостроитель, полковник, депутат парламента, профессор Афинского политехнического университета.